Aardrijkskunde
 Lake (Isle of Wight), plaats in het Engelse graafschap Isle of Wight
 Lake (Mississippi), plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Lake District, nationaal park in het Engelse graafschap Cumbria
 Laquette, Franse naam voor een riviertje met de oude Nederlandse naam Lake

Bedrijf
 Lake Aircraft, Amerikaans vliegtuigbouwer

Muziek
 Lake (band), een Brits-Duitse band
 Lake (album), muziekalbum van de gelijknamige band
 Lake Records, Brits platenlabel

Personen met de achternaam Lake
 Alice Lake, Amerikaans actrice
 Greg Lake, Brits muzikant
 Jay Lake, Amerikaans schrijver
 Max Lake, Australisch wijnbouwer, schrijver en chirurg
 Mayhew Lester Lake, Amerikaanse componist, muziekpedagoog, dirigent, arrangeur en violist
 Ricki Lake, Amerikaans actrice en presentatrice
 Veronica Lake, Amerikaans actrice en model

Andere
 Lake Hotel, hotel in het Amerikaanse Yellowstone National Park